Weilguny ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Weilguny (* 1957), österreichischer Schauspieler
 Georg Weilguny (* 1971), österreichischer Komponist, Musiker und Chorleiter

Siehe auch:
 Weilguni